Der Bukhara Challenger 2002 war ein Tennisturnier, das vom 30. September bis 6. Oktober 2002 in Buxoro stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 16 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 11 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 15 kB)

ATP Challenger Series 2002
Tennisturnier in Buxoro